Alain Berliner, cinéaste belge né en 1963 ; 
 Arnold Berliner (1862-1942), physicien allemand ; 
 Bruno Berliner, membre du gang des postiches.
 Cora Berliner (1890-1942), économiste allemande, morte en déportation.
 Emile Berliner, ingénieur allemand né en 1851.
 Gérard Berliner, chanteur français né en 1956.
 Hans Berliner, joueur d'échecs américain qui remporta le cinquième championnat du monde d'échecs par correspondance.

 Berliner Pfannkuchen, nom allemand de la boule de Berlin, un beignet à la confiture

Homonymie de patronyme